

Geografia
 Narayan – municipalità del Nepal capoluogo del Distretto di Dailekh

Persone
 Jagaddipendra Narayan – maharaja di Koch Bihar
 Narendra Narayan – raja di Koch Bihar
 R. K. Narayan – scrittore indiano
 Narendra Narayan – raja di Koch Bihar
 Nripendra Narayan – maharaja di Koch Bihar
 Rajendra Narayan – maharaja di Koch Bihar
 Ram Narayan – musicista indiano
 Udit Narayan – cantante indiano
 Uma Narayan – scrittrice indiana